Rotbeinvogelspinne ist der Trivialname für folgende Vogelspinnenarten:
Brachypelma auratum
Megaphobema mesomelas